Змагання в парному розряді серед жінок проходили тенісного турніру WTA 1-ї категорії Italian Open 1999, який відбувся уп'ятдесят п'яте в Римі (Італія) на ґрунтових кортах. Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова.

Хінгіс і Курнікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= І Спирля К Віс
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Ларісса Шерер /  Магі Серна

 Щасливі лузери 
  Яна Кандарр /  Саманта Рівз

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Italian Open 1999 Women's Doubles draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд